Hans Tesch ist der Name folgender Personen:

* Hans Tesch (Schriftsteller) (1918–1980), deutscher Schriftsteller
 Hans Tesch (Journalist) (* 1955),  österreichischer Journalist und Sachbuchautor